Субмикенский период:
 ранний этап Греческих тёмных веков (непосредственно после вторжения дорийцев и крушения Микенской цивилизации)
 Субмикенская вазопись — этап развития греческой вазописи, характерный для раннего этапа Греческих тёмных веков.